Shepard kan som auktorsförkortning betyda:

 Jon H. Shepard
 John W. Shepard
 Anderson Shepard

Robotskapade auktorsförkortningar